Нерсес Акопов:
 Акопов, Нерсес Григорьевич (1906—1990) — советский тренер по классической борьбе, Заслуженный тренер СССР.
 Акопов, Нерсес Иванович (1944—2021) — инженер-строитель, спортивный журналист и статистик, историк донского футбола.